Gmina Dobre bezeichnet Landgemeinden in Polen:
 Gmina Dobre (Powiat Miński), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Masowien; siehe Dobre (Powiat Miński)
 Gmina Dobre (Powiat Radziejowski), eine Landgemeinde in der  Woiwodschaft Kujawien-Pommern